Холха има више значења:

 Холха (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Холха (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику